Orifício atrioventricular pode referir-se a:
  Orifício atrioventricular direito
  Orifício atrioventricular esquerdo

  PERSSON, Maria de  Lourdes Eriksen Anatomia Humana. Unidad III: Tronco. Fascículo 1: Torax. UNAM, 2005, pp 50-51.

Anatomia cardíaca
Desambiguação